Can-Am (autosport), de Canadian-American Challenge Cup 
 CanAm Highway, een weg in Canada en de Verenigde Staten